Ми́а Хёне (; ) — немецкая кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

В составе женской сборной Германии участвовала в чемпионатах Европы и мира.

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её отец Хольгер Хёне — кёрлингист и тренер, участник  1998, 2006 и 2010, призёр , чемпион и призёр .

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии